Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2004 — 6-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в білоруському Мінську, з 8 по 18 квітня 2004 року. Матчі відбувалися в Льодовому палаці та Палаці спорту. Росіяни перемігши збірну США у фінальному матчі 3:2, стали  вдруге чемпіонами світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Фінляндія - Норвегія 9:0, Білорусь - Данія 1:4  зараховуються в залік втішного раунду.

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Нагороди 

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Марек Шварц
Найкращий захисник:  Зак Джонс
Найкращий нападник:  Євген Малкін

Збірна усіх зірок
Найкращий воротар:  Антон Худобін
Найкращі захисники:  Енді Роджерс -  Ладіслав Шмід
Найкращі нападники:  Ліам Реддокс -  Євген Малкін -  Філ Кессел

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у місті Амштеттен (Австрія).

Група В 
Матчі проходили у місті Азіаго (Італія).

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у місті Дебрецен (Угорщина).

Група В 
Матчі проходили у литовських містах Каунасі та Електренай.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили у столиці Болгарії Софії.

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2004 у хокеї з шайбою
2004 у білоруському спорті
Квітень 2004